Once More With Feeling: Singles 1996–2004 — сборник синглов британской рок-группы Placebo за первое десятилетие. Релиз альбома состоялся 30 ноября 2004 года на лейбле Virgin Records. Сборник был выпущен в трех версиях: один CD, бонус версия со вторым диском ремиксов, а также специальная мексиканская версия с дополнительным диском ремиксов по случаю гастролей по Мексике. На диске отсутствует первый сингл группы «Come Home», но появилось два новых трека: «Twenty Years» и «I do».

Список композиций

Ссылки 
 Официальный сайт Placebo
 Официальная страница на MySpace
 Русский фан-сайт Saint Placebo Ego
 Русский фан-сайт о Placebo

2004
Альбомы 2004 года